Finale UEFA Lige prvaka 2022. bila je finalna utakmica UEFA Lige prvaka 2021./22., ukupno 67. sezone najjačeg europskog klupskog natjecanja koje se organizira pod okriljem UEFA-e, a 30. sezone od reformiranja natjecanja iz Kupa prvaka u UEFA Liga prvaka. Finale je igrano 28. svibnja 2022. na stadionu Stade de France u francuskom gradu Saint-Denisju. Finale su igrali Liverpool i Real Madrid.

Finale UEFA Lige prvaka 2022. prvotno je trebalo biti odigrano na Allianz Areni u Münchenu, no zbog odgađanja i premještanja finala 2020., Stadion Krestovski u Sankt-Peterburgu koji je trebao 2021. biti domaćin finala, postao je domaćin finala 2022.

U veljači 2022. UEFA je potvrdila da će oduzeti Sankt-Peterburgu domaćinstvo finala zbog tadašnje rusko-ukrajinske krize. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, UEFA je sazvala izvanrednu sjednicu izvršnog odbora. Na toj sjednici očekivalo se da će Sankt-Peterburgu biti oduzeto domaćinstvo finala. Idući dan UEFA je objavila da će se finale odigrati na stadionu Stade de France u francuskom gradu Saint-Denisju koji se nalazi sjeverno od Pariza. To će biti treći put da će se finale UEFA Lige prvaka odigrati na stadionu Stade de France (prva dva puta finale je odigrano 2000. i 2006.).

Real Madrid dobio je Liverpool 1:0 te je time osvojio svoj 14. naslov UEFA Lige prvaka. Vinícius Júnior je u 59. minuti postigao jedini pogodak na utakmici. Real Madrid igrat će UEFA Superkup 2022. protiv Eintracht Frankfurta, kluba koji je osvojio UEFA Europsku ligu 2021./22.

Momčadi

Put do finala 

Napomena: Rezultati finalista navedeni su na prvom mjestu (D: domaćin; G: u gostima; N: neutralni teren).

Utakmica

Detalji 
„Domaćin” (iz administrativnih razloga) određen je dodatnim ždrijebom održanim nakon ždrijeba za četvrtfinale i polufinale.

Statistike

Bilješke

Izvori

Vidi još 
 UEFA Liga prvaka 2021./22.
 Finale UEFA Europske lige 2022.
 UEFA Superkup 2022.

Vanjske poveznice 
 Službena web-stranica

Liga prvaka 2022.
Nogometne utakmice u Francuskoj